Арвіка (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Арвіка — місто у Швеції, у лені Вермланд.